

Населені пункти та їхні частини
 Стасінув — село в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Стасінув — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Стасінув — частина села Закалінкі-Кольоня в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки